Fukuoka ist der Name:
 der japanischen Präfektur Fukuoka
 deren Präfekturalverwaltung, der Stadt Fukuoka
 einer Gemeinde im Landkreis Nishitonami der japanischen Präfektur Toyama, siehe Fukuoka (Toyama)
 einer ehemaligen Gemeinde im ehemaligen Landkreis Ena der japanischen Präfektur Gifu, siehe Fukuoka (Gifu)
 des Lehens Fukuoka (Han)

Fukuoka ist der Familienname folgender Personen:
 Haruna Fukuoka (* 1984), japanische Tischtennisspielerin
 Kenki Fukuoka (* 1992), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Masaaki Fukuoka (* 1984), japanischer Judoka
 Masanobu Fukuoka (1913–2008), japanischer Mikrobiologe und Bauer
 Shimpei Fukuoka (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Shōta Fukuoka (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Fukuoka Takachika (1835–1919), japanischer Politiker